Filmes
 Prova de Fogo (1980), produção brasileira
 True Women, filme (1997) com Angelina Jolie, traduzido como Prova de Fogo no Brasil
 Akeelah and the Bee, filme (2006) com Laurence Fishburne, chamado no Brasil de Prova de Fogo
 Fireproof (filme), filme de autoajuda de 2008, chamado de Prova de Fogo no Brasil e À Prova de Fogo em Portugal
 Firelight (2012), telefilme de drama chamado de Prova de Fogo no Brasil
 The Tuskegee Airmen, com Laurence Fishburne, exibido no Brasil como Prova de Fogo
 Without Limits, filme (1998) com Billy Crudup, traduzido no Brasil como Prova de Fogo
 Beyond the Reach, com Michael Douglas, traduzido em Portugal como À Prova de Fogo

Outros
 Prova de Fogo (bloco carnavalesco)
 Prova de Fogo (escola de samba), escola de samba de São Paulo
 Prova de Fogo (livro), de Pedro Bandeira
 Prova de Fogo (canção), gravada por Wanderlea na década de 1960

Desambiguação